Yamauchi ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Yamauchi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Edwin M. Yamauchi (* 1937), US-amerikanischer Alt- und Kirchenhistoriker
 Yamauchi Fusajirō (1859–1940), japanischer Unternehmer
 Hideki Yamauchi (* 1988), japanischer Autorennfahrer
 Hirofumi Yamauchi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Yamauchi (1927–2013), japanischer Unternehmer
 Kazunori Yamauchi (* 1967), japanischer Spieleentwickler und Unternehmer
 Keita Yamauchi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kyōko Yamauchi (* 1972), japanische Biathletin
 Mara Yamauchi (* 1973), britische Langstreckenläuferin
 Sayuri Yamauchi (1956–2012), japanische Schauspielerin
 Yamauchi Sekiryō (1883–1949), japanischer Unternehmer
 Takao Yamauchi (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Tatsurō Yamauchi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tomohiro Yamauchi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yūichi Yamauchi (* 1984), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Yamanouchi